

Presentación previa 
Malek Jaziri fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Uladzimir Ignatik derrotó en la final a Andréi Rubliov.

Cabezas de serie 

  Jérémy Chardy (Primera ronda)
  Paul-Henri Mathieu (Cuartos de final)
  Jozef Kovalík (Segunda ronda)
  Sergiy Stakhovsky (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Guido Andreozzi ''(Segunda ronda)
  Lukáš Rosol ''(Segunda ronda)
  Yevgueni Donskoi ''(Primera ronda, retiro)
  Tobias Kamke ''(Segunda ronda)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Rennes 2017